Суперэттан:

 Суперэттан — вторая по силе футбольная лига Швеции.
 Суперэттан 2012 — 12-й сезон с момента создания футбольной лиги Швеции.